Geografia
 La Vallalta és una muntanya del Pallars Sobirà.
 La Vallalta és una vall als contraforts del Massís del Montnegre, al Maresme.
 La riera de Vallalta és una riera que circula pel Massís del Montnegre.